Бродяга:
 Бродяга — тот, кто не имеет своего дома, скитается без определённых занятий, лицо, занятое бродяжничеством (см. также: бездомный, скиталец, бомж).
 «Бродяга» («По диким степям Забайкалья») — русская народная песня литературного происхождения.
 «Бродяга» — неоконченная поэма Ивана Аксакова.
 «Бродяга» (The Tramp) — комедия Чарли Чаплина 1915 года.
 Бродяга — персонаж фильмов Чарли Чаплина.
 «Бродяга» — фильм Раджа Капура 1951 года.
 «Бродяга» — японский фильм Нобуо Аояги 1956 года.
 «Бродяга» (Raggedy Man) — американский фильм 1981 года.
 «Бродяга» (The Vagrant) — американский триллер 1992 года.
 «Бродяга» (The Stray) — американский триллер 2000 года.
 «Бродяга» (Ragamuffin) — американский фильм 2014 года, история жизни и творчества Ричарда Маллинза.

См. также 
 Бродяга Генри Ли Лукас — американский фильм 2009 года.